Сага об Исландцах — одна из «саг о недавних событиях», написанная Стурлой Тордарсоном до 1284 года. Она имеет рекордное по продолжительности для своего жанра время действия (1183—1264 гг.). Является одним из главных источников, рассказывающих об эпохе Стурлунгов.

Сюжет 
Действие саги начинается в 1183 году со смерти Стурлы из Лощины, деда автора и предка всех Стурлунгов. Далее автор описывает все важнейшие события, происшедшие на острове, по летописному принципу, освоенному им при работе над «Сагой о Хаконе Старом», сочетая его с географическим принципом, характерным для «саг об исландцах». Иногда хронологическая последовательность игнорируется для большей связности повествования.

Сага концентрируется на событиях, меняющих политическую ситуацию в Исландии в течение 80 лет. Это сложная цепь распрей, в которой могущественнейшие семьи острова — Стурлунги, Асбирнинги, люди из Одди и люди из Ястребиной Долины — борются за власть между собой, а отдельные Стурлунги борются друг с другом. В этой борьбе потерпели поражение и погибли Стурла сын Сигхвата (1238 год) и Снорри сын Стурлы (1241 год), а победа в 1264 году досталась Гицуру сыну Торвальда из Ястребиной Долины, который подчинил ослабленную Исландию норвежской короне.

Авторская позиция 
«Сага об Исландцах» создавалась после 1275 или 1280 гг. и была закончена до 1284 года, когда умер Стурла. Таким образом, временная дистанция между последними событиями саги и моментом записи составляет максимум 20 лет. Автор сам был свидетелем и активным участником многих описываемых им событий.

…Сильный контраст… предстаёт читателю «Саги об Исландцах»: от мирной и успешно решавшей локальные конфликты исландской общины (1183 г.) к погрязшей в распрях, разорённой и порабощённой стране (1264 г.)… Стурла был слишком выдающимся историком и слишком проницательным человеком, чтобы объяснять упадок родной страны происками вредителей или просчётами вождей. «Сага об Исландцах» — история общества, неумолимо идущего к краху, и в ней нет положительных героев: таковыми не являются ни отдельные вожди, ни, тем более, их семьи. Вина в равной мере лежит на всех: противниках конунга, давших ему повод для вмешательства в исландские дела, и сторонниках конунга, послушно приводивших его приказы в действие, мирянах, потерявших человеческий облик и позабывших христианские заповеди, и духовенстве, не понимавшем потребностей страны, озлобленных работниках, рвавшихся грабить и убивать, и трусливых бондах, легко поддающихся нажиму, расчётливых интриганах и безответственных авантюристах; все эти типы людей обильно представлены на страницах «Саги об Исландцах». Но особенно тяжка вина элиты страны, тех, кто щедрее других был одарён от природы, но проявил малодушие или тщеславие…

Судьба текста 
Автограф Стурлы утерян. Текст "«Саги об Исландцах» дошёл до нас в составе компиляции «Сага о Стурлунгах», составленной около 1300 г. Тордом сыном Нарви и распространявшейся в виде списков с двух рукописей XIV века — «Книги Крюкового фьорда» и «Книги Фьорда дымов». Торд делил включённые им в компиляцию оригинальные тексты на фрагменты, чтобы выстроить логичное и хронологически выверенное повествование. «Сага об Исландцах» тоже оказалась разделённой на четыре части. Кроме того, располагая рассказами разных саг об одних и тех же событиях, Торд некоторые саги сокращал. Видимо, таким образом в «Саге об Исландцах» появился ряд лакун. При этом нужно отметить, что так называемая «Древнейшая сага о епископе Гудмунде», составленная в XIV веке, использовала как основной источник именно полную версию «Саги об Исландцах».

Мнения учёных о «Саге об Исландцах» 
До середины XX века все исландские саги рассматривались в первую очередь как исторические, а не литературные памятники. Художественные достоинства «Саги об исландцах» некоторыми учёными отрицались. Так, Йоун Йоханнессон считал, что текст саги должен оцениваться не «как полноценная, законченная сага, а как собрание материалов для саги, весьма отрывочное ближе к концу», к которому Стурла, возможно, хотел вернуться, чтобы дать материалам литературную обработку, но не успел. Перенос основного внимания на литературную составляющую саги с сопутствующей высокой оценкой художественного мастерства её автора начинается с монографии Р. Дж. Глендиннинга «Сны и предназначение в „Саге об Исландцах“ Стурлы Тордарсона. Исследование формы и стиля».

Издание на русском языке 
 Сага об Исландцах. Перевод А. В. Циммерлинга. СПб., 2007.

Литература 
 Glendinning R.J. Traume und Vorbedeutung in der Islendinga saga Sturlu Tordarsonar. Eine Form und Stil-Untersuchung. Berg und Frankfurt-am-Main, 1974.
 А. В. Циммерлинг. Стурла Тордарсон и «Сага об Исландцах»// Сага об Исландцах. СПб., 2007. С. 9 — 60.

Примечания 

Исландские саги